Кэттопылькикэ (устар. Хяттобий-Кикя) — река в России, протекает по территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 1066 км по правому берегу реки Таз. Длина реки составляет 13 км. Начинается в болотах, затем течёт через тайгу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300063860
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115306386
 Код бассейна — 15.05.00.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания 

Реки Красноселькупского района
Притоки Таза